Орангута́ны, также орангута́нги( — «лесной человек», ) — род древесных человекообразных обезьян, один из наиболее близких к человеку по гомологии ДНК.

Орангутаны — единственный современный род в подсемействе Понгины, к вымершим родам которого относятся гигантопитеки (Gigantopithecus) и сивапитеки (Sivapithecus). Ранее орангутаны обитали по всей Юго-Восточной Азии, а в наши дни только на Калимантане и Суматре.

По некоторым данным орангутан считается самым умным животным после человека.

Строение тела и внешний вид 
Орангутаны — крупнейшие древесные обезьяны. Рост взрослых самцов может достигать 1,5 м, масса тела — 50—90 и даже 100 кг. Самки значительно меньше: около 1 м ростом при массе в 30—50 кг. Калимантанский орангутан крупнее суматранского. Телосложение орангутанов массивное, сильно развита мускулатура. Задние конечности короткие, передние, напротив, очень длинные, доходят до лодыжек. Волосяной покров редкий, красновато-коричневый, с длинными волосами на плечах. Большие пальцы ног могут поворачиваться и противопоставляться остальным пальцам, что считается адаптацией к лазанию по деревьям.

Голова крупная, с широким лицом, высоким лбом и заметно выступающей мордой. Развиты сагиттальный и затылочный гребни, надглазничные валики отсутствуют. У взрослых самцов на щеках характерные наросты из жира и соединительной ткани, имеются усы и борода.

Жизненный цикл 
Половая зрелость у самок наступает в 8—12 лет, у самцов — в 14—15. После беременности продолжительностью около 8,5 месяцев рождается 1, реже 2 детёныша. Новорождённые весят 1,5—2 кг, кормятся молоком матери до 3—4 лет и живут с ней примерно до 6—8 лет. Такое необычно длинное детство объясняется образом жизни орангутанов: другие обезьяны после ухода от матери остаются в семье (или стае), а орангутанам-одиночкам нужно быть хорошо подготовленным к самостоятельной жизни. Живут орангутаны до 40 лет, в неволе иногда гораздо дольше. В 2018 году в зоопарке города Перт (Австралия) усыпили 62-летнюю самку суматранского орангутана, которая являлась самым старым орангутаном на планете.

Образ жизни и поведение 

Орангутаны обитают только в дождевых лесах островов Калимантан и Суматра. Практически всю жизнь они проводят на деревьях, по которым передвигаются с помощью очень длинных рук (их размах — до 2 м — значительно превышает рост обезьяны), помогая себе ногами. Орангутаны настолько адаптировались к жизни на деревьях, что даже воду обычно пьют из листьев, дупел или просто слизывают после дождя со своей шерсти. Когда в редких случаях орангутаны всё же спускаются на землю, то передвигаются на всех четырёх конечностях. На ночь орангутаны строят гнёзда для сна, обычно каждый раз новое.

Живут орангутаны одиночно, только детёныши держатся при своих матерях и изредка встречаются группы из двух самок. Самки вообще относятся к периодическим встречам друг с другом спокойно и могут вместе кормиться. Самцы же остаются каждый на своей территории и чужаков не любят. При встрече сначала происходит демонстрация силы: громкое рычание, ломание веток и т. п. Если никто не отступает, видя превосходство соперника, случается драка, которая обычно заканчивается тем, что один из борцов сдаётся и убегает. Но в целом, характер орангутанов вполне мирный.

Орангутаны едят преимущественно плоды и листья деревьев. Впрочем, в отличие от горилл, они не являются строгими вегетарианцами и поедают насекомых, яйца птиц и изредка даже птенцов. У суматранских орангутанов известны случаи охоты на медленных лори. Кроме того, в диету орангутанов входят термиты, мёд, орехи, кора деревьев. Обмен веществ примерно на 30 % ниже, чем рассчитанное исходя из массы тела значение. Количество калорий, которое расходует активный орангутан, сравнимо с количеством, расходуемым ленивцем, большую часть времени проводящим в неподвижности. Существует версия, что низкий уровень метаболизма выработался у орангутанов из-за их образа жизни — они питаются преимущественно фруктами и нередко по много дней вообще обходятся без еды.

Орангутаны не умеют плавать и боятся воды.

Как и другие представители гоминид, орангутаны — очень умные животные. Некоторые их популяции регулярно используют инструменты для добывания пищи. Находясь в неволе, рядом с людьми, могут перенять человеческие привычки, вплоть до того, что перестают бояться воды.

Орангутаны могут использовать примитивные орудия труда (палки, ветви).

Проведённое в 2008 году исследование двух орангутанов в Лейпцигском зоопарке показало, что они могут использовать «взаимность по расчёту», что подразумевает взвешивание затрат и выгод от обмена подарками. Орангутаны — первый нечеловеческий вид, у которого задокументировано такое поведение.

Язык орангутанов 
Орангутаны выражают свои чувства большим набором звуков:
 хныканье и плач — гнев, раздражение или боль;
 громкое чмоканье и пыхтение — угроза;
 оглушительный устрашающий рёв самца, так называемый долгий крик («long call») — заявка на территорию или привлечение самки.
Особую громкость последнему звуку придаёт горловой мешок-резонатор ёмкостью в несколько литров.

Угроза выживанию 

Орангутаны находятся под угрозой исчезновения в дикой природе, главным образом из-за продолжающегося уничтожения мест обитания. Несмотря на создание национальных парков, вырубка лесов продолжается. Другой серьёзной угрозой является браконьерский отлов детёнышей орангутана для нелегальной торговли.

Статус суматранского и тапанульского орангутана критический. Статус калимантанского орангутана — в опасности.

Классификация 
По результатам последних исследований выделяют три вида орангутанов с тремя подвидами в одном из них:
 
 Подвид Pongo pygmaeus pygmaeus (обитает на северо-западе Калимантана)
 Подвид Pongo pygmaeus morio (северо-восток острова)
 Подвид Pongo pygmaeus wurmbii (юго-запад острова)
 
  (открыт в 1997 году, классифицирован как отдельный вид в 2017 году)

Ранее выделялся один вид: обыкновенный орангутан (Pongo pygmaeus) с подвидами калимантанский орангутан (pygmaeus pygmaeus) и суматранский орангутан (Pongo pygmaeus abelii).

Ископаемые виды 
 Рongo hooijeri (Вьетнам)
 Рongo weidenreichi (Вьетнам, Юг Китая)
 Рongo palaeosumatrensis (Суматра).

Происхождение названия 
Название происходит от брунейского диалектного произношения малайского словосочетания «оранг хутан» (orang hutan), что означает «лесной человек», как orang utan.

См. также 
 Люфенгпитек
 Коратпитек

Примечания

Литература 

 

Понгины
Млекопитающие Азии